Saint-Justin puede referirse a: 

 Saint-Justin, comuna francesa situada en Gers.
 Saint-Justin, comuna francesa situada en Landas.